Человек современной анатомии (, AMH, человек современного вида, люди современной анатомии (ЛСА), человек современного типа, человек современного анатомического типа, неоантроп ( — новый и  — человек) — в палеоантропологии относится к отдельным членам вида Homo sapiens с , соответствующей совокупности фенотипов современного человека, в противопоставление вымершим видам рода Homo.

Характеристика 
Это разделение особенно актуально для периодов времени и регионов, в которых люди современной анатомии и архаичные виды и подвиды людей существовали вместе, например, в Европе Каменного века. 

К вымершим видам рода Homo относится вид Homo erectus (период существования - от 2 до 0,1 млн лет назад), а также несколько видов, относимых некоторыми авторами к подвидам H. sapiens или H. erectus..

Это обобщённое название людей современного вида, ископаемых (Идалту, Шаньдиндунский человек, человек Люцзян, кроманьонец) и ныне живущих.

См. также

Примечания

Литература 
Публикации до XX и начала XX века
 The Descent of Man: And Selection in Relation to Sex, Том 1; Том 2. Чарльз Дарвин.
 The Natural Genesis. Джеральд Мэсси.
 A Series of Engravings: Representing the Bones of the Human Skeleton. Эдвард Митчелл, Джон Баркли (англ.)
 Modern Ideas of Evolution as Related to Revelation and Science. Сэр Джон Уильям Доусон 

Современные публикации
 The Journey of Man: A Genetic Odyssey. . 256 стр.
 Biological Anthropology of the Human Skeleton. Под редакцией М. Энн Катценберг , Шелли Р. Саундерс.  680 стр.
 The Origins of Modern Humans: Biology Reconsidered. Фред Х. Смит, Джеймс С. Аирн. 480 стр.
Becoming Human: Evolution and Human Uniqueness. Йен Таттерсолл.
 Рассказ предка. Ричард Докинз. 673 стр.

Ссылки 
 Homo sapiens sapiens // Антропогенез.ру
 Неоантропы (время верхнего палеолита). Возникновение Homo sapiens sapiens // Антропогенез.ру

Палеоантропология
Физическая антропология
Человек разумный